

Глен-Гейвен — місто, штат Вісконсин
 Глен-Гейвен — переписна місцевість, штат Вісконсин